Niemiec (nazwisko)

Ludzie noszący nazwisko  Niemiec 
 Adam Niemiec (ur. 1947) – polski koszykarz, inżynier, olimpijczyk 
 Grzegorz Niemiec – polski oficer Straży Granicznej
 Jan Niemiec-Moroński (1889–?) – polski podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego II RP, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Jan Niemiec (1958–2020) – polski i ukraiński duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej
 Janusz Niemiec (ur. 1941) – polski inżynier, syn Antoniego i Janiny Żubrydów
 Marian Niemiec (ur. 1961) – polski biskup luterański
 Piotr Niemiec (ur. 1976) – polski matematyk
 Piotr Niemiec (ur. 1982) – polski siatkarz 
 Przemysław Niemiec (ur. 1980) – polski kolarz szosowy, olimpijczyk
 Szymon Niemiec (ur. 1957) – polski polityk
 Szymon Niemiec (ur. 1977) – polski działacz organizacji LGBT
 Wojciech Niemiec (1956–2021) – polski piłkarz

Zobacz też 
 Niemcy (ujednoznacznienie)
 Niemce – wieś